Pax Romana:

 Pax Romana — термин, описывающий длительный период мира и относительной стабильности в пределах Римской империи эпохи Принципата.
 Pax Romana (компьютерная игра) — компьютерная игра в жанре глобальной стратегии, вышедшая в 2004 году.
 Pax Romana (парк) — парк исторической реконструкции на тему римской истории с элементами стилизации в городе Бор Нижегородской области.